Шодне́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південний схід від Парижа, 50 км на південний захід від Діжона, 70 км на північ від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 392 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1078,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Шодне на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт муніципалітету 
 [ Розташування муніципалітету Шодне на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара